

Едінбург — місто, штат Мен
 Едінбург — місто, штат Нью-Йорк
 Едінбург — місто, штат Північна Дакота
 Едінбург — місто, штат Техас
 Едінбург — місто, штат Вірджинія
 Едінбург — селище, штат Іллінойс
 Едінбург — переписна місцевість, штат Міссурі

Див. також 
 Единбург